Attualmente è il tastierista dei Nhorizon.

Biografia 
Fabrizio Muratori è un tastierista, compositore ed arrangiatore italo-francese.
Inizia lo studio del pianoforte a 7 anni. Dopo un percorso classico e numerosi concerti e concorsi in tutta Italia e Francia, nel 1997 l'incontro con il "sound" della tastiera di Jens Johansson degli Stratovarius lo porta ad abbandonare il pianoforte per addentrarsi nel mondo delle tastiere e dei sintetizzatori. Nel 2004 fonda i Nhorizon con i quali registra un demo nel 2007, il full-length d'esordio "Skydancers" nel 2009 e l'EP "Nightstalkers" nel 2012. A partire dal 2005 inizia a collaborare con il gruppo svedese Tower of Stone con il quale registra 2 album e diversi singoli. Appare come "guest" nel disco "Damnation" della band norvegese Gaia Epicus assieme ad artisti come Roland Grapow (ex Helloween, Masterplan) e Michael Troy ( Yngwie Malmsteen ) . Sempre tra il 2008 e il 2009 inizia il proprio progetto solista Shiver, un misto di rock, fusion ed elettronica dove collabora con musicisti come Bill Berends dei Mastermind ed Egon Lundberg. Nel 2017, pubblica il singolo "CMBR" con la band electronic rock Sonset.

Nel 2022 pubblica il primo singolo del nuovo progetto di musica elettronica / synthwave con lo pseudonimo "Fababow".

Stile 

Alterna passaggi veloci e tecnici abbastanza neoclassici a bending e sliding presi al rock o alla fusion. In fase solistica utilizza il tipico suono lead distorto alla Jens Johansson, Jordan Rudess.

Strumentazione 

Korg Karma, Korg Triton Rack, Korg Triton Extreme, Korg M50, Novation Ultranova, Roland FA06

Discografia

Con i Nhorizon 
 2007 - Oneiric Tales
 2009 - Skydancers
 2012 - Nightstalkers

Con i Tower of Stone 
 2007 - Painting Tomorrow 
 2009 - The Tale of Enchantia

Con i Gaia Epicus 
 2008 - Damnation

Con i Sonset 
 2017 - CMBR

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Tastieristi heavy metal
Tastieristi power metal
Tastieristi progressive metal